Takeda Shingen peut faire référence à :
 Takeda Shingen, un daïmio de l’époque Sengoku ;
 Takeda Shingen, une mini-série réalisée par Sadao Nakajima en 1988
 Takeda Shingen, un jeu vidéo développé par Jaleco et sorti sur borne d'arcade en 1988 ;
 Takeda Shingen, un jeu vidéo de stratégie développé par Hot-B sur Famicom et sorti en 1998.

Homonymie de titre